Мари́я Семёновна Полива́нова (24 октября 1922 — 14 августа 1942) — снайпер 528-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии Северо-Западного фронта, Герой Советского Союза.

Биография 
Мария Семёновна Поливанова родилась в деревне Нарышкино ныне Алексинского района Тульской области в семье рабочего. Русская.

Образование среднее. Работала в научно-исследовательском институте «Оргавиапром» (ныне — Национальный институт авиационных технологий, НИАТ) в Москве.

С началом Великой Отечественной войны поступила на курсы снайперов. С октября 1941 года в составе 3-й Московской коммунистической дивизии участвовала в сражении под Москвой. С января 1942 года в 528 стрелковом полку (130-я стрелковая дивизия, 1-я ударная армия, Северо-западный фронт). За время службы уничтожила несколько десятков вражеских солдат и офицеров, обучала снайперскому искусству бойцов снайперского взвода.

14 августа 1942 года возле деревни Сутоки Парфинского района Новгородской области вместе со своей подругой Натальей Ковшовой вступила в бой с противником. Бой вели до последнего патрона. Последними гранатами девушки взорвали себя вместе с окружившими их солдатами противника.

Похоронена в деревне Коровитчино Старорусского района Новгородской области.

Звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно 14 февраля 1943 года.

Награды и звание 
 Герой Советского Союза (14.02.1943);
 орден Ленина (14.02.1943);
 орден Красной Звезды (13.08.1942).
медаль «За оборону Москвы» (1.05.1944)

Память 
 Навечно зачислена в списки воинской части.
 Имя Героини носят улицы в Москве, Алексине, Сургуте, Старой Руссе, Марёво, Залучье и Севастополе.

Примечания

Литература 
 
 
 Тебиев Б. К. Дорога в бессмертие. Мария Семеновна Поливанова (1922–1942) // Гордость земли Тульской (Замечательные люди нашего края). Т.1. – Тула: Приок. кн. изд-во, 1982. С. 299-305.

Ссылки 
 Мария Семёновна Поливанова.
 Хроника великой войны - Поливанова Мария Семёновна .
 Как погибла легендарная снайперская пара 

Женщины СССР — снайперы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Старорусском районе